

Кошково — село в гміні Борек-Велькопольський Гостинського повіту Великопольського воєводства

Кошково — присілок у складі Підосиновського району Кіровської області